Slovo inkrustace má více významů:

 Inkrustace (umění) – vrstva určitého materiálu zakrývající určitý povrch, například některé druhy intarzie
 Inkrustace (cytologie) – ukládání anorganických látek do buněčných stěn
 Inkrustace (geologie) – povlak na předmětech, vzniklý vylučováním vody či vulkanických par
 Inkrustace (beton) – krápníky, výkvěty a další jevy na povrchu betonu vzniklé jeho degradací a vyluhováním cementového tmelu